Pierwszy rząd Andrusa Ansipa – rząd estoński od 2005 do 2007
 Drugi rząd Andrusa Ansipa – rząd estoński od 2007 do 2011
 Trzeci rząd Andrusa Ansipa – rząd estoński od 2011 do 2014